Bieg pościgowy mężczyzn na mistrzostwach świata w biathlonie 2015 został rozegrany 8 marca w Kontiolahti. Na starcie stanęli wszyscy zakwalifikowani zawodnicy. 

Zwycięzcą biegu został Niemiec Erik Lesser, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w zawodach zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata. Srebrny medal wywalczył Rosjanin Anton Szypulin, awansując z osiemnastego miejsca zajmowanego po sprincie. Brąz podobnie, jak dzień wcześniej, padł łupem Norwega Tarjeia Bø. Bø wywalczył swój trzeci, brązowy medal na tych mistrzostwach.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015